Clarion eller Clarión kan syfta på:

 Clarion Hotels – ett varumärke inom Nordic Choice Hotels
 Faurecia Clarion Electronics, en japansk tillverkare av ljud- och navigationsutrustning för bilar.

Geografi
 Clarión – en ö i Stilla havet
 Clarion, Iowa – en ort i Wright County i Iowa, USA

Personer
 Hippolyte Clairon (1723–1803), fransk skådespelerska under 1700-talet, känd under namnet La Clarion.